Тимей (Timaeus) може да се отнася за:

 „Тимей“, диалог на Платон
 Тимей от Локри (или Тимей Локрийски), питагорейски философ, който се споменава в диалога на Платон
 Тимей (историк), историк от Сицилия, роден около 345 г. пр.н.е.